Galerie Georges Giroux
German Goo Girls, label van de Duitse pornoproducent John Thompson Productions
Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (Bazel)
Giant Global Graph
IATA-code vliegveld Longview (Texas)
Gadolinium Gallium Granaat een kristal